Zügel bezeichnet:

 Zügel – einen Teil des Zaumzeugs
 Omnibusverkehr Zügel – ein Busunternehmen
 Zügel (Vogel) – den Bereich des Vogelgefieders zwischen Schnabel und Auge

Zügel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Zügel (1850–1941), deutscher Maler
 Oscar Zügel (1892–1968), deutscher Künstler
 Walther Zügel (* 1933), deutscher Bankmanager
 Willy Zügel (1876–1950), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Straffe Zügel 75